HETE ist die Abkürzung für:
 High Energy Transient Explorer, Weltraumteleskop für Gamma- und Röntgenstrahlung

Hete steht außerdem für:
 umgangssprachlich, leicht abfällig für eine Person mit heterosexueller Orientierung.

Siehe auch:

HETE